Socialistiska partiet kan avse:

Socialistiska partiet (Nederländerna) – nederländskt politiskt parti grundat 1972.
Socialistiska partiet (1929) – svenskt parti 1929-1945
Socialistiska partiet (Sverige) – svenskt parti bildat 1969
Socialistiska partiet (Finland, 1922-1930) – finskt parti 1922-1930
Socialistiska partiet (Frankrike) – ett franskt socialdemokratiskt parti
Socialistiska partiet (1918-1928) – Nederländerna

Se även 
 Socialistpartiet

Socialistiska partier